Сары-Тюз (в переводе с карачаевского «сары» - жёлтая, «тюз» - поле, долина) — аул в Усть-Джегутинском районе Карачаево-Черкесской Республики (Россия).

Образует муниципальное образование Сары-Тюзское сельское поселение как единственный населённый пункт в его составе.

История 
В 1957 году указом Президиума Верховного Совета РСФСР село Прикубанское переименовано в аул Сары-Тюз.

Население

Экономика 
Недалеко от аула расположена Зеленчукская ГЭС. Для работы этой ГЭС, расположенной в непосредственной близости к руслу Кубани, в районе аула Сары Тюз предусмотрена переброска по каналу части стока рек Маруха, Аксаут и Большой Зеленчук.

Археология 
В долине над аулом Сары-Тюз находится городище поздней кобанской культуры IV—III вв до нашей эры.

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Усть-Джегутинского района
Муниципальные образования Усть-Джегутинского района
Сельские поселения Карачаево-Черкесии